

Toponymes

Rock Hill en Caroline du Sud
 Rock Hill en Indiana
 Rock Hill en Louisiane
 Rock Hill dans l'État de New York
 Rock Hill au Missouri

Autres 
 , qui était un pensionnat de garçons située à Ellicott City en Maryland.
 Le , tournoi de tennis professionnel aux États-Unis

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme